Piano kan syfta på:
 Piano – ett musikinstrument

Geografi

Frankrike 

 Piano, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Piano (kommunhuvudort i Italien, Kampanien), Provincia di Avellino, 
 Piano (ort i Italien, Veneto), Provincia di Rovigo, 
 Piano (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Varese), 
 Piano (kommunhuvudort i Italien, Ligurien, Provincia di Savona, lat 44,32, long 8,17), 
 Piano (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Bergamo), 
 Piano (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Piano (ort i Italien, Toscana), Provincia di Massa-Carrara, 
 Piano (ort i Italien, Ligurien, Provincia di Savona, lat 44,45, long 8,31), 

Robotskapade Italienförgreningar